Deklaracja berlińska oznacza kilku dokumentów:
 Deklaracja berlińska (2008) − teologiczny dokument
 Deklaracja berlińska (2007) − polityczny dokument
 Deklaracja berlińska (2003) − dokument dotyczący wolnego dostępu do nauki
 Deklaracja berlińska (1945) − polityczny dokument
 Deklaracja berlińska (1909) − teologiczny dokument